Great Lake (engl. für Großer See) ist der Name folgender Seen:

 Great Lake (Nottinghamshire) in Großbritannien
 Great Lake (Tasmanien) in Australien

Siehe auch:
 Great Lakes